RANSAC steht für

 ein mathematisches Schätzverfahren, siehe RANSAC-Algorithmus
 die russisch-amerikanische Gutachterkommission für nukleare Sicherheit, siehe Russian American Nuclear Security Advisory Council

RANSAC